Kuala Belait
 Belait (dystrykt)
 Belait (rzeka)
 język belait